Diese Liste verzeichnet alle Mannschaften, die seit der Erstaustragung der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft im Jahr 2000 am Turnier teilgenommen haben. Die Teams sind nach Kontinentalverbänden und Herkunftsländern geordnet. In den Jahren 2001 bis 2004 wurde die Klub-Weltmeisterschaft nicht ausgetragen.

Die Teilnehmer im Überblick 
Bisher (einschl. Klub-WM 2022) nahmen insgesamt 71 Klubs aus 28 Ländern an der FIFA-Klubweltmeisterschaft teil.

Ranglisten der Teilnahmen 
Stand: nach Klub-WM 2022

Teilnehmer der Klubweltmeisterschaft
Liste (Fußballvereine)